The Last Goodbye (àlbum), àlbum de la'ny 2004 d'Edison
 The Last Goodbye (Atomic Kitten), 2002
 The Last Goodbye (David Cook), 2011
 The Last Goodbye (Steve Harley), 2006
 Last Goodbye (Jeff Buckley), 1994
 Last Goodbye (Da Buzz), 2006, també títol de l'àlbum
"El Ultimo Adios (The Last Goodbye)", single de l'any 2001
"The Last Goodbye", 1968 single by Chris Farlowe
"Last Goodbye", de Union J song, de l'àlbum Union J
"The Last Goodbye", de Haste the Day, de l'àlbum Burning Bridges
"The Last Goodbye", de James Morrison, de l'àlbum Undiscovered
"The Last Goodbye", de Paulina Rubio, de l'àlbum Border Girl
"The Last Goodbye", de Lara Fabian, de l'àlbum A Wonderful Life
"The Last Goodbye", de Black Label Society from Shot to Hell
"The Last Goodbye (Billy Boyd)", cançó que forma part de la banda sonora del Hòbbit: La Batalla dels Cinc Exèrcits
"Last Goodbye", de Logan de l'àlbum First Leaf Fallen
"Last Goodbye", de Miley Cyrus, de l'àlbum Bangerz